Загальнобіологічні принципи Бауера, два загальнобіологічних принципи, сформульовані  Е. Бауером (1935):
 розвиток біологічних систем є результатом збільшення ефекта зовнішньої роботи  біосистеми (впливу організму на середовище) у відповідь на отриману із зовнішнього середовища одиницю  енергії (стимул); для цього біосистеми, на відміну від систем неживої природи, повинні мати властивість постійно підтримувати свою структуру незалежно від зовнішнього середовища,
 оскільки живі системи постійно здійснюють роботу і руйнуються, то вони повинні одночасно і самовідновлюватися, черпаючи з навколишнього середовища необхідні матеріали, енергію та  інформацію; завдяки процесу самовідновлення біосистеми зберігають по відношенню до середовища проживання  антиентропійний стан.

Загальнобіологічні принципи Бауера багато в чому схожі з  біогеохімічними принципами  В. І. Вернадського.

Інколи зазначені принципи формулюють у формі Закону історичного розвитку біологічних систем — згідно з яким розвиток біологічних систем є результатом збільшення ефекта зовнішньої роботи біосистеми (впливу організму на середовище) у відповідь на отриману із зовнішнього середовища одиницю енергії.

Цей закон відомий також як Принцип максимуму ефекта зовнішньої роботи.

Див. також 
 Закон Бауера — Вернадського

Література 
 Бауэр Э. Теоретическая биология. — М. -Л.: изд-во ВИЭМ, 1935.
 Бауэр Э. С. Теоретическая биология. — СПб: Росток, 2002. — 352 с.
 Токин Б. П. Теоретическая биология и творчество Э.Бауэра. Л. 1965. — 176 с.
 Югай Г. А. Общая теория жизни (диалектика формирования). — М.: Мысль, 1985. — 256 с.
 Малиновский А. А. Тектология. Теория систем. Теоретическая биология. — М.: Едиториал УРСС, 2000. — 448 с.
 Уоддингтон К. Х. На пути к теоретической биологии. Пролегомены. / Пер. с англ. — М.: Мир, 1970. — 184 с.
 Заренков Н. А. Теоретическая биология. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1988. — 217 с.
 Goodwin B.C. (Editors) . Theoretical Biology, Epigenetic and Evolutionary Order from Complex Systems. — Edinburgh: Edinburgh University Press, 1989.
 Waddington C.H. (Editor) Towards a Theoretical Biology. 4 vols. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968. — 72 р.
 Th. A.C. Reydon , L. Hemerik (Editors) Current Themes in Theoretical Biology. 
 С. Э. Шноль о книге Э. С. Бауэра. «Теоретическая биология».
  Левич А. П. Основные задачи «Теоретической биологии» Э. Бауэра.
 Птицына И. Б., Музалевский Ю. С. «Теоретическая биология» Э. С. Бауэра — Начала методологии новой науки. 

Біологічні закони
Екологічні закони